Сурик — имя собственное; также может означать:

 Сурик — минерал.
 Железный сурик — вещество, обладающее абразивными свойствами и высокой стойкостью к нагреванию.
 Свинцовый сурик — вещество, применяемое в качестве оранжевого пигмента и грунта.

Топоним 
 Сурик — село в Чимишлийском районе Молдавии.

См. также 

 Сурики